Batalla de La Puerta, puede referirse a:
 Primera Batalla de La Puerta (febrero de 1814), batalla entre Venezuela y España;
 Segunda Batalla de La Puerta (junio de 1814), batalla entre Venezuela y España;
 Tercera Batalla de La Puerta (marzo de 1818), batalla entre Venezuela y España.